Miejscowości w USA:
 Old Orchard Beach – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Old Orchard Beach (ang. Old Orchard Beach Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York